Chin Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nandu Jiang (vattendrag i Kina), Hainan, 
 Jin Jiang (vattendrag i Kina, Jiangxi), 
 Jin Jiang (vattendrag i Kina, lat 27,70, long 109,44), 
 Jin Jiang (vattendrag i Kina, Fujian), 
 Chen Shui (vattendrag i Kina), 
 Jin Jiang (vattendrag i Kina, Jilin), 

Robotskapade Kinaförgreningar